

Geografia

Niemcy 
 Freystadt – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Kisielice  
 Kożuchów  
 Rakoniewice

Zobacz też 
 Freistadt
 Freistatt